Майпо () — активный вулкан на границе между Аргентиной (провинция Мендоса) и Чили (Столичная область). Высота — 5264 м.

Расположен в 90 км к югу от вулкана Тупунгато и приблизительно в 100 км к юго-востоку от Сантьяго.

Майпо имеет симметричную коническую вулканическую форму, в отличие от многих из других соседних пиков, что делает вулкан самым известным пиком в области, хотя он не является самым высоким — соседний Кастильо имеет высоту 5485 м. Майпо — почти самый южный 5000-метровый пик в Андах, кроме Соснеадо, расположенного приблизительно в 50 км к югу.

Вулкан расположен в районе Бриллиантового кратера (похож на бриллиант), размерами приблизительно 15 км на 20 км, который образовался пол-миллиона лет назад. Высота его приблизительно 1900 м. На запад от вулкана расположено озеро Лагуна-дель-Диаманте, красивое озеро, которое образовалось когда потоки лавы перекрыли выход из кратера в 1826 году.

Климат вулкана переходный между сухим средиземноморским климатом на севере и влажным климатом чилийской Патагонии на юге. В результате хотя вулкан имеет меньшее обледенение вершины, чем патагонские вершины, снега на влажной чилийской стороне больше, чем на более южных вершинах.

См. также 
 Список вулканов Чили
 Список вулканов Аргентины

Примечания

Ссылки 
 

Стратовулканы Чили
Вулканы Аргентины
Пограничные горы Южной Америки
Граница Аргентины и Чили
Вулканы VEI-7
География Столичной области (Чили)
География провинции Мендоса